Малая Визинга (устар. Малая Визенга) — река в России, протекает по Сысольскому району Республики Коми. Длина реки составляет 156 км, площадь водосборного бассейна — 1880 км².

Общие сведения 
Протекает по территории Сысольского района. Берёт начало из небольшого болота на высоте больше 152,7 метров над уровнем моря. Ширина реки в верхнем течении — 14—24 метра, глубина — 0,7—1,3 м, скорость течения — 0,5 м/с. Впадает в реку Сысолу в 135 км от её устья по левому берегу. Высота устья — 89 м над уровнем моря. Основные притоки — Воль, Ягул, Мочан, Виз.

Участок реки от 60 км от устья до истоков входит в Визингский государственный природный ихтиологический заказник регионального значения. Организован в 1984 году с целью сохранения европейского хариуса, его промысел и любительское рыболовство запрещены в течение всего года.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 10 км: река Парчу
 30 км: река Воль
 46 км: река Ягул
 62 км: река Нижний Лобаз
 68 км: река Верхний Лобаз
 86 км: река Мочан
 100 км: река Лянос
 108 км: река Нижняя Кузью
 112 км: река Средняя Кузью
 117 км: река Верхняя Кузью
 120 км: река Виз
 132 км: река Большая Копса

Гидрология 
По данным наблюдений с 1974 по 1988 год среднегодовой расход воды в районе посёлка Ёльбаза (56 км от устья) на отметке высоты 98,42 м над уровнем моря составляет 10,11 м³/с.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Вычегда
 Водохозяйственный участок — Вычегда от истока до города Сыктывкара

Примечания 

Притоки Сысолы
Реки Сысольского района